Quintus Flavius Maesius Egnatius Lollianus (Spitzname Mavortius) war ein Angehöriger der römischen Senatsaristokratie des 4. Jahrhunderts. Er bekleidete die Ämter des praefectus urbi (342) und  consul ordinarius (355) und außerdem des praefectus praetorio Galliarum (354) und später auch Italiae, Illyrici und Africae (355–356).

Der Schriftsteller Iulius Firmicus Maternus widmete dem Lollianus das achtbändige astrologische Werk Mathesis.

Literatur 
 
 
 

Person (römische Verwaltung)
Römer
Geboren im 3. oder 4. Jahrhundert
Gestorben im 4. oder 5. Jahrhundert
Mann